В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Яловенского района входит 34 населённых пункта, в том числе:
 1 город — Яловены ();
 18 сёл, не входящих в состав коммун;
 15 сёл, входящие в состав 6 коммун.

Примечания 

Яловенский район
Яловенский район